Косенівська сільська рада — Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Косенівська сільська рада — Черкаська область, Уманський район